Hrvatska:
Trnovica (Jelenje), naselje u općini Jelenje
Trnovica (Dubrovačko primorje),  naselje u općini Dubrovačko primorje

BiH:
Trnovica (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
Trnovica (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik
Trnovica (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik

Crna Gora:
 Trnovica (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin